Джонни Отис Джексон (род. 1971) — профессиональный культурист IFBB, призер многих международных соревнований. Джонни Джексона называют "самым сильным бодибилдером в мире".

Биография 
Джонни Джэксон родился 30 января 1971 года в Хаммонтоне, Нью-Джерси.
Впервые выступил на соревнованиях NPC в 2001 году. В 2003 году впервые участвовал в конкурсе Ночь чемпионов, где занял пятое место. Позднее в этом же году принял участие в Айронмэн Про, где занял девятое место.

В 2003 году впервые принял участие в конкурсе Мистер Олимпия и занял на нем 11 место. Его первое участие в Арнольд Классик состоялось в 2006 году, где он занял 13 место.

В настоящее время живет в городе Форт-Уэрт, Техас.

Антропометрические данные 

Рост — 173 см

Вес соревновательный —  109 кг

Силовые 
Жим лёжа — 272 кг
Приседания — 374 кг
Становая тяга — 377 кг

История выступлений

См. также 
 Список профессиональных культуристов (мужчины)

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Культуристы США